This Love (canção de Maroon 5)
 This Love (canção de Pantera)
 This Love (canção de The Veronicas)

Desambiguação